Saint-Colomban (Quebec) — cidade no Canadá
 Saint-Colomban (Loire-Atlantique) — comuna francesa do departamento do Loire-Atlantique
 Saint-Colomban-des-Villards — comuna francesa do departamento da Saboia